La Third Division 1963-1964 è stato il 37º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1964-1965.
      Retrocesso in Fourth Division 1964-1965.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Coventry City campione della Third Division 1963-1964 per miglior quoziente reti rispetto all'ex aequo Crystal Palace.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1963-1964
 Second Division 1963-1964
 Fourth Division 1963-1964
 FA Cup 1963-1964
 Football League Cup 1963-1964
 Charity Shield 1964

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963-1964